Horne henviser til flere artikler:
 Horne (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Horne Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Horne (Hjørring Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Horne Sogn, Hjørring Kommune
 Horne (Varde Kommune) – en bebyggelse i Horne Sogn, Varde Kommune

Se også:
 Horne Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Horne Kirke (Hjørring Kommune)
 Horne Kirke (Varde Kommune)
 Horne Station